Алекса́ндр Су́харев:
 Сухарев, Александр Анатольевич (род. 1970) — украинский и молдавский футболист.
 Сухарев, Александр Григорьевич (1932—2019) — советский и российский гигиенист, академик РАМН и РАН.
 Сухарев, Александр Дмитриевич (1771—1853) — генерал-майор, участник войн против Наполеона, сенатор.
 Сухарев, Александр Иванович (1931—2010) — российский философ, социолог, ректор Мордовского государственного университета.
 Сухарев, Александр Петрович (1919—1943) — Герой Советского Союза.
 Сухарев, Александр Яковлевич (1923—2021) — Генеральный прокурор СССР.